Шахматният Оскар е награда, която се дава на най-добрия шахматист за всяка година. За първи път е връчена през 1967 г. на датския шахматист Бент Ларсен (неофициално). До 1988 г. се връчва редовно и ежегодно. След това е подновена през 1995 г., като за това допринася руското шахматно списание „64“. След 2014 г. наградата не се връчва.

От 1982 до 1988 г. Шахматен Оскар се дава и на жени.

Журито, което избира победителя, е съставено от журналисти и гросмайстори. Всеки шахматист може да е носител неопределен брой пъти на тази награда.

Най-младият носител на Шахматен Оскар е унгарката Юдит Полгар – на 11 години (1988 г.), а най-възрастният – Виктор Корчной, на 46 години (1978).

За 2005 г. титлата е присъдена за пръв и единствен път на българин – Веселин Топалов, който става световен шампион. През 2008 г. Топалов отново постига най-високи резултати в света като побеждава на силните турнири от „Големия шлем“ в Билбао и Нянжин и е лидер в световната ранглиста с голяма преднина пред тогавашния световен шампион Вишванатан Ананд, който защитава титлата си срещу Владимир Крамник. Руското списание обаче без участието на български журналисти, както дотогава и без да обяви резултати от гласуването, присъжда наградата на Ананд.

Наградени шахматисти в хронологичен ред

Класиране на притежателите на шахматни Оскари 

{| class="sortable wikitable"
!състезател !!Държава !!Награди
|-
|  || ,  || 11
|-
|  ||  || 9
|-
|  ||  || 6
|-
|  ||  || 5
|-
|  ||  || 3
|-
|  ||  || 2
|-
|  ||  || 2
|-
|  ||  || 1
|-
|  ||  || 1
|-
|  ||  || 1
|}

В периода 1982-1988 г. „Шахматен оскар“ се връчва също на най-силните шахматистки.

Външни препратки 
 Chess Oscar , във fide.com
 Свят в кадър:Ангелски момичета празнуват, Топалов с шахматен „Оскар“, в dnes.bg
 Руснаци прецакват Топалов за шахматния „Оскар“, в sportonline.bg

Вижте също 
 Каиса (награда)

Шахматни звания